Ел Љано Гранде има више значења:

 Ел Љано Гранде (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Љано Гранде (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Љано Гранде (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Љано Гранде (Кваутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Љано Гранде (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Љано Гранде (Сантијаго Сучилкитонго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику